Libertad o Muerte es  una leyenda inscripta en la bandera de los Treinta y Tres Orientales. Frecuentemente se cita la frase como el lema nacional de Uruguay, aunque oficialmente no lo sea. En el Himno nacional de Uruguay figura una frase similar: libertad o con gloria morir.

Historia 
Libertad o muerte fue el lema de los Treinta y Tres Orientales, un grupo de patriotas liderados por Juan Antonio Lavalleja  que, en 1825, emprendió una insurrección para liberar a la Provincia Oriental (actual Uruguay) del dominio brasileño. El lema está escrito en la Bandera de los Treinta y Tres Orientales, una de las banderas oficiales de Uruguay.

Por 1816, la Provincia Oriental, se encontraba invadida por los portugueses. Sin embargo, en 1822, Brasil ya independizado decide pelear por la Provincia Oriental y lo logra quedándose con el dominio del territorio uruguayo.

Desde Argentina y principalmente desde su capital, Buenos Aires, el general Juan Antonio Lavalleja junto con Manuel Oribe y otros orientales conocidos en conjunto como los Treinta y Tres Orientales, exiliados por oponerse a las invasiones brasileras, planeaban una revolución para independizarse de Brasil.

Cuando estaba todo listo para retornar a la patria, los orientales se embarcaron en el puerto bonaerense de San Isidro y partieron en dos lanchones. Eligieron partir en una noche sin luna para tener mayor seguridad y evitar ser vistos navegando sigilosamente por el delta del Paraná.

Finalmente, el 19 de abril de 1825 desembarcaron en Soriano, más concretamente en la Playa de la Agraciada y al momento de pisar tierra firme todos clamaron el juramento hecho en Buenos Aires antes de partir: "Liberar la patria o morir por ella". Se estima que eran treinta y tres los orientales que desembarcaron ese día, día en que comenzó la cruzada que concluiría con la Independencia de Uruguay, el 25 de agosto de ese año.

Es entonces que, basándose en el juramento de liberar la patria o morir por ella, los orientales confeccionaron una bandera (hoy símbolo patrio y conocida como la bandera de los Treinta y Tres Orientales) que estaba formada por tres franjas horizontales. La superior tiene como color el azul, símbolo de grandeza. La del medio es blanca, símbolo de República. Y la inferior es de color rojo, símbolo de la sangre derramada por la libertad y la independencia. En la franja del medio lleva la leyenda "LIBERTAD O MUERTE".

La bandera original fue robada en 1969 por la organización guerrillera OPR-33, vinculada a la Federación Anarquista Uruguaya, y no ha aparecido hasta la fecha.

En el cuadro del pintor uruguayo Juan Manuel Blanes “Juramento de los Treinta y Tres Orientales” se puede ver la bandera con la leyenda.

En 1836 el mismo lema en inglés Liberty or death es usado por el batallón de Georgia en la bandera de Troutman que fue usada en la Batalla de El Álamo durante la guerra de independencia de Texas.

Véase también 
 Con libertad ni ofendo ni temo

Referencias 

Símbolos de Uruguay
Cruzada Libertadora
Frases y citas políticas
Frases y citas en español
Símbolos de Grecia
Lemas nacionales
Símbolos sobre la libertad